083  – codice che designa l'Osservatorio astronomico Golosseevo di Kiev